

Patronyme

 David Lionel Goldsmid-Stern-Salomons, (1851-1925), inventeur britannique ;
 Francis Goldsmid, (1808-1878), homme politique britannique ;
 Henry d'Avigdor-Goldsmid, (1909-1976), général, homme d'affaires et homme politique britannique ;
 Isaac Lyon Goldsmid, (1778-1859), banquier britannique ;
 James d'Avigdor-Goldsmid, (1912-1987), général et homme politique britannique.
 Neville Davison Goldsmid (1814-1875), riche propriétaire d'une collection d'art et notamment du tableau de Vermeer Diane et ses compagnes, de 1866 à 1875.